Шмуль — еврейское мужское имя (аналог русского «Самуил») и фамилия.

 Шмуль, Абрам Фишелевич (Александр Филиппович Самойлов, 1867—1930) — физиолог.
 Шмуль, Яков Фишелевич (Яков Владимирович Самойлов, 1870—1925) — минералог и литолог.

Однокорневые